Сапаргалиев:
 Сапаргалиев, Алмас Бакытханович (род. 1993) — казахстанский футболист.
 Сапаргалиев, Галымжан — казахстанский самбист.
 Сапаргалиев, Махмуд Сапаргалиевич (1910—1970) — советский государственный деятель, учёный.
 Сапаргалиев, Манарбек Кадылгумарович — аким города Усть-Каменогорск (2006—2007).